assedio di Vienna – assedio di Vienna posto dall'Impero ottomano nel 1529
 assedio di Vienna (1485) – conquista ungherese del 1485
 assedio di Vienna del 1683 – meglio noto come battaglia di Vienna
 battaglia di Vienna del 1945 – meglio nota come offensiva di Vienna